

Musica 
 Muzik – rivista musicale britannica
 Muzik – singolo delle 4Minute del 2009

Persone 
 Hans Muzik – politico austriaco
 Jiří Mužík – ostacolista e velocista ceco

Altro 
 Mužik – termine russo
 Radio Muzik – nome originario di Nasional FM, emittente radiofonica malese